Turó de la Peira (muntanya), turó al districte de Nou Barris de Barcelona
 El Turó de la Peira, barri del districte de Nou Barris de la ciutat de Barcelona 
 Parc del Turó de la Peira